Kulturdepartementet heißen:
 Kulturdepartementet (Norwegen)
 Kulturministerium (Schweden)

Siehe auch:
 Kulturministerium